Alleen maar nette mensen (boek), een boek uit 2008 van Robert Vuijsje
Alleen maar nette mensen (film), verfilming uit 2012 van het gelijknamige boek